Globokoe – città del Kazakistan
Glubokoe – nome russo della città bielorussa di Hlybokae